Holy Trinity Episcopal Church steht für:

 Holy Trinity Episcopal Church (Manhattan), Kirche in Manhattan, New York City 

im NRHP gelistete Objekte:
 Holy Trinity Episcopal Church (Lake County, Florida), ID-Nr. 74000646
 Holy Trinity Episcopal Church (Palm Beach County, Florida), ID-Nr. 98001518
 Holy Trinity Episcopal Church (Kentucky), ID-Nr. 73000837
 Holy Trinity Episcopal Church (Massachusetts), ID-Nr. 89000561
 Holy Trinity Episcopal Church (Nevada), ID-Nr. 03000413
 Holy Trinity Episcopal Church (New Jersey), ID-Nr. 91000116
 Holy Trinity Episcopal Church (Washington), ID-Nr. 05000249